Argue ist der Familienname folgender Personen:
 Clifford Argue (1901–1970), US-amerikanischer Mehrkämpfer
 Darcy James Argue (* 1975), kanadischer Jazzpianist
 Don Argue (* 1939), US-amerikanischer evangelikaler Geistlicher